Návia — município da Espanha
 Navia (botânica) — gênero botânico da família das Bromeliaceae
 Rio Navia — rio na Galiza, Espanha
 Cerro Navia — comuna chilena da Região Metropolitana de Santiago

Desambiguações de topônimos